L68 bzw. L 68 steht für:
 Albatros L 68, deutsches Flugzeug
 HMS Eridge (L68), britischer Geleitzerstörer
 Hypertrichose (ICD-10-Klassifikation), Symptom einer über das übliche Maß an geschlechtsspezifischer Behaarung hinausgehenden Haardichte

Abkürzung